Transaktion bezeichnet:

 Transaktion (Wirtschaft), eine gegenseitige Übertragung von Gütern und Informationen zwischen zwei Wirtschaftssubjekten
 Transaktion (Informatik), eine Folge von Operationen, die nur komplett oder gar nicht durchgeführt wird
 Transaktion, die kleinste Kommunikationseinheit zwischen Personen in der Transaktionsanalyse

Siehe auch: